Det kan syfta på:

 Det (roman) – en roman av Stephen King
 Det (miniserie) – en TV-serie baserad på boken Det
 Det (film, 2017) – en långfilm baserad på boken Det.
 Det (film, 1927) – en film med Clara Bow, originaltitel It 
 Detet, jaget och överjaget – ett begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori
 Determinant – en funktion som tillordnar en skalär till en kvadratisk matris